Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956 w Cortina d’Ampezzo został rozegrany 31 stycznia. Zawody odbyły się na trasie Col Drusciè. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Toni Sailer, srebro wywalczył Chiharu Igaya z Japonii, a brąz zdobył Szwed Stig Sollander.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956